RB eller Rb kan syfta på

Rb 
 Rb – ett grundämn, se rubidium
 Rb-lok – en förserie ellok för tung linjetjänst

RB 
 RB – tidigare Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Botswana, se Lista över nationalitetsmärken för motorfordon
 RB – signatur för Roslagsbanan
 RB – en tumörsuppressor, se Retinoblastomprotein
 RB – Sveriges riksbank